Tiny Hill (orkestleider) (1906-1971), een Amerikaanse orkestleider
 Tiny Hill (rugbyunionspeler) (1927-2019), een Nieuw-Zeelandse rugbyunionspeler